Yabuuti ist
 eine Schreibweise des japanischen Namens Yabuuchi
 (2652) Yabuuti, ein Asteroid des Hauptgürtels